Division 1 i handboll för herrar 2008/2009 var den tredje högsta divisionen för handboll i Sverige säsongen 2008/2009.

Norra
Lag 1: Till Allsvenskan.Lag 2–3: Till kvalspel till Allsvenskan.Lag 9–10: Till kvalspel till Division 1.Lag 11–12: Nedflyttade till Division 2.

AIK skulle ha spelat i serien men drog sig ur, varvid Lidingö SK (som förlorade kvalet till Division 1 2008/2009) fick platsen istället.

Södra
Lag 1: Till Allsvenskan.Lag 2–3: Till kvalspel till Allsvenskan.Lag 9–10: Till kvalspel till Division 1.Lag 11–12: Nedflyttade till Division 2.

Kvalspel till Allsvenskan

Semi off
H 65 Höör – Djurgårdens IF 56–69 (24–31, 32–38)
IFK Nyköping – Kärra HF 60–63 (28–35, 32–28)

Direkt off
Djurgårdens IF – IVH Västerås 48–50 (27–28, 21–22)
Kärra HF – BK Heid 70–51 (38–26, 32–25)

Kvalspel till Division 1

Semi off
Semi off bestod av åtta lag från Division 2, där de fyra vinnarna gick vidare till Direkt off.

Brännans IF – Irsta HF 45–60 (19–31, 26–29)
Alstermo IF – GIK Wasaiterna 52–51 (26–25, 26–26)
HK Järnvägen – Vassunda IF 67–65 (30–29, 37–36)
HK Varberg – Växjö HF 58–50 (31–28, 27–22)

Direkt off
Direkt off bestod av fyra vinnare från semi off och fyra lag från Division 1.

HK Järnvägen – HK Lif 50–66 (28–34, 22–32)
HK Varberg – Skurups Handboll 59–63 (32–34, 27–29)
Alstermo IF – Mölndals HF 53–50 (21–24, 32–26)
HK Silwing/Troja skulle ha mött Irsta HF, men de senare drog sig ur så Silwing/Troja fick behålla sin plats i Division 1.

Källa
Everysport.com

Sport i Sverige 2009
Sport i Sverige 2008
Handbollssäsongen 2008/2009
2008/2009